Лиза Тереза Хаузер (; ) — австрийская биатлонистка, чемпионка мира и двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Призёр юниорских чемпионатов мира 2012 и 2013 годов и чемпионата Европы 2013 года. Победительница и призёр этапов Кубка мира.

Карьера 
На международном уровне дебютировала на чемпионате Европы 2012 года в Осрблье, где в спринте стала 18-й, а в гонке преследования — 21-й. В том же году на юниорском чемпионате мира в Контиолахти завоевала бронзовые медали в спринте и эстафете.

В 2013 году на чемпионате Европы в Банско заняла вторые места в спринте и пасьюте, в индивидуальной гонке стала третьей.

На этапе Кубка мира дебютировала в сезоне 2013/14 в эстафете в Хохфильцене, где сборная Австрии не сумела дойти до финиша. Первые кубковые очки заработала в первой же личной гонке — спринте в Анси, финишировав на 33-м месте.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи 20-летняя Хаузер в личных гонках не поднималась выше 27-го места в спринте (0 промахов). В индивидуальной гонке Хаузер промахнулась только раз, но из-за очень низкой скорости показала 36-й результат. В смешанной эстафете Хаузер бежала на первом этапе и зашла на штрафной круг после стрельбы стоя. В итоге австрийцы показали 9-е время.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане выступила неудачно: 41-е место в индивидуальной гонке (3 промаха) и 62-е место в спринте (4 промаха). В составе смешанной эстафеты заняла 10-е место, а в женской эстафете Австрия представлена не была.

В 2019 году в Эстерсунде впервые в карьере попала в топ-10 в личной гонке на чемпионате мира. В индивидуальной гонке Хаузер не допустила ни одного промаха и заняла седьмое место, проиграв чемпионке менее минуты.

На чемпионате мира 2020 года в Антхольце заняла восьмое место в гонке преследования (после 17-го места в спринте), а также девятое место в масс-старте.

Настоящий прорыв Хаузер совершила в сезоне 2020/21. Она сенсационно завоевала три бронзовые медали на этапе Кубка мира в Оберхофе. Первая победа пришла в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце 21 января 2021 года. Там же стала третьей в масс-старте. По итогам сезона выиграла малый хрустальный глобус в зачёте индивидуальных гонок, а в общем зачёте заняла шестое место.

Чемпионат мира 2021 года в Поклюке стал успешным для набравшей форму Хаузер. 21 февраля австрийка выиграла золото в масс-старте, единственная среди всех участниц не допустив ни одного промаха. Также Хаузер стала серебряным призёром в смешанной эстафете и гонке преследования (уступив Тириль Экхофф). Также австрийка была очень близка к медали в индивидуальной гонке, но допустила два промаха на последнем рубеже и заняла 4-е место, проиграв чемпионке менее двух минут, а бронзовому призёру — менее минуты.

В сезоне 2021/22 трижды была призёром на этапах Кубка мира, в том числе выиграла спринт 2 декабря 2021 года в Эстерсунде. В общем зачёте Кубка мира стабильно выступавшая Хаузер заняла третье место (684 очка) после Марте Олсбю-Рёйселанн (957) и Эльвиры Эберг (823), а также стала второй в зачёте индивидуальных гонок, уступив Маркете Давидовой.

На Олимпийских играх 2022 года заняла 4-е место в спринте, не допустив ни одного промаха. В гонке преследования промахнулась дважды и стала седьмой.

3 декабря 2022 года выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти, а 18 декабря победила в масс-старте в Анси.

На чемпионате мира 2023 года в Оберхофе завоевала серебро в сингл-миксте вместе с Давидом Коматцем.

Результаты

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Юниорские и молодёжные достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Австрии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону